Мозжухін Анатолій Олександрович ( 1938) — російськомовний поет, письменник-публіцист і філософ.
 Мозжухін Іван Ілліч (1889—1939) — російський кіноактор.
 Мозжухін Олександр Ілліч (1878—1952) — російський співак.